Muxía kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mugia (ort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Muxía (kommun i Spanien), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Spanienförgreningar